Langentalbach ist ein Gewässername:

 Langentalbach (Acher), linker Zufluss der Acher  nach Achern, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Langentalbach oder Siebenquellenbach (Glasbach), linker Zufluss des Glasbachs (zum Hochspeyerbach) vor Frankenstein, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Langentalbach (Höninger Bach), rechter Zufluss des Höninger Bachs unterhalb von Höningen, Gemeinde Altleiningen, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Langentalbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel gegenüber Dieblich, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Langentalbach (Ruetz), rechter Zufluss der Ruetz vor Ranalt, Gemeinde Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol und Abfluss des Freiger Sees
 Langentalbach (Würzbach), linker Zufluss des Würzbachs (zur Blies) nach Reichenbrunn, Stadt St. Ingbert, Saarpfalzkreis, Saarland

Siehe auch:
 Langental
 Längentalbach